Франк Дж. Типлер (; родился 1 февраля 1947 года, Андалузия, Алабама, США) — американский физик, математик и космолог, работающий на факультете математики и физики Университета Тулана. Сторонник концепции «точки Омега» Пьера Тейяра де Шартена — сингулярности, целенаправленно организованной во Вселенной разумной жизнью.

Биография 
Франк Типлер родился в 1947 году, в Андалузии (штат Алабама, США). В возрасте 22 лет он получил степень бакалавра физических наук в Массачусетском технологическом институте, а в 1976 году — докторскую степень в Университете Мэриленда в области глобальной общей теории относительности. С 1981 года является профессором математической физики в Университете Тулана.

Примечания

См. также 
 Антропный принцип
 Теория всего
 Тейяр де Шарден, Пьер
 Точка Омега

Ссылки 
 Личная страница Типлера на сайте Туланского университета

Физики США
Космологи
Авторы научно-популярной литературы
Персоналии:Религия и наука
Физика и общество
Выпускники Массачусетского технологического института
Выпускники физического факультета Массачусетского технологического института